Der Family Circle Cup 1993 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Damen in Hilton Head Island. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 29. März bis 4. April 1993 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 7:6 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Natallja Swerawa mit 6:3 und 6:1 gegen Katrina Adams / Manon Bollegraf.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Hilton Head Island